Ungarnkriege nennt man:

 die Raubzüge der Magyaren zwischen 899 und 955, siehe  Ungarneinfälle 
 die Auseinandersetzungen Ende des 15. Jahrhunderts zwischen Friedrich III. und den Hunyadis (Johann Hunyadi, Matthias Corvinus), siehe Ungarnkriege (1446–1490)
 die auf die Magnatenverschwörung (1664) folgenden Kuruzen-Aufstände bis 1711